Дьюк () — английская фамилия.

Известные носители:
 Дьюк, Бенджамин Ньютон (1855—1929) — американский промышленник и филантроп, сын Вашингтона Дьюка.
 Дьюк, Билл (род. 1943) — американский киноактёр, режиссёр и продюсер.
 Дьюк, Вашингтон (1820—1905) — американский промышленник и филантроп.
 Дьюк, Джеймс Бьюкенен (1856—1925) — американский промышленник, производитель табака и электроэнергии, сын Вашингтона Дьюка.
 Дьюк, Джон — британский полицейский и спортсмен, чемпион летних Олимпийских игр 1908 года.
 Дьюк, Дорис (1912—1993) — американская миллиардерша, филантроп и светская львица, дочь Джеймса Дьюка.
 Дьюк, Кларк (род. 1985) — американский актёр.
 Дьюк, Митчелл (род. 1991) — австралийский футболист.
 Дьюк, Норм (род. 1964) — американский боулер.
 Дьюк, Патти (род. 1946) — американская актриса и певица.
 Дьюк, Чарльз (род. 1935) — американский астронавт, побывавший на Луне.
 Дьюк, Энни (род. 1965) — профессиональный игрок в покер.

Прочее 
 (20037) Дьюк — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Дьюкс
 Дюк
 Дюкен
 Дюкенн
 Duke

Примечания